El Condado de Baldwin es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Baldwin en Alabama
 Condado de Baldwin en Georgia